Jack Quinn (né le  à Cobden, en Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier droit.

Biographie

En club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || 67 d'Ottawa || LHO || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || 67 d'Ottawa || LHO || 61 || 12 || 20 || 32 || 23 || 18 || 3 || 4 || 7 || 0
|-
| 2019-2020 || 67 d'Ottawa || LHO || 62 || 52 || 37 || 89 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Americans de Rochester || LAH || 15 || 2 || 7 || 9 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo || LNH || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 ||- ||- ||- ||-  ||-
|-
| 2021-2022 || Americans de Rochester || LAH ||45 ||26 ||35 ||61 ||23 ||10 ||0 ||2 ||2 ||6

Au niveau international 

|-
| 2021 ||  Canada junior || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 4 || 5 || 0 || align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en septembre 2001
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des 67 d'Ottawa
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester